Przyjaciele z podwórka (ang. The Backyardigans, 2004–2010) – kanadyjsko-amerykański serial animowany, emitowany od 6 września 2007 roku w Wieczorynce. Opowiada o pluszowych zwierzętach: żabie Żabusi, pingwinie Pingusiu, łosiu Łośku, hipopotamie Hipci i kangurze Kangusiu. Wyprodukowano 4 sezony.


Spis odcinków

Linki zewnętrzne 

 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji Treehouse TV
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Seriale telewizyjne Guru Studio